Muriel – nome proprio femminile
 Muriel - angelo appartenente alle Dominazioni 
 Muriel – comune spagnolo
 Muriel – insediamento dello Zimbabwe
 Luis Muriel – calciatore colombiano
 Muriel – cratere sulla superficie di Venere